Педру-Алешандри ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Северо-восток штата Баия. Входит в экономико-статистический  микрорегион Жеремоабу. Население составляет 18 522 человека на 2006 год. Занимает площадь 1 110,078 км². Плотность населения — 16,7 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 21.766.433,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.222,70 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,535 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Баия